Абидос може имати више значења:
 Абидос (Анадолија), град у Малој Азији
 Абидос (Египат), град у Египту
 Абидос (музика), соло музички пројекат Ендија Кунца из 2004. године
 Абидос (албум), назив албума истоимене групе
 -{Abidos}- је оригинални назив села Абидо у француској